

Personnalités 

 Barbara Scofield, ancienne joueuse de tennis américaine.
 Paul Scofield, acteur britannique.
 Cyrus Scofield, théologien américain et pasteur.
 Bruce Scofield, chanteur, compositeur de musique américain.
 John Scofield (né en 1951), guitariste de jazz et compositeur américain.

Personnages 
 Michael Scofield, héros du feuilleton télévisé Prison Break joué par Wentworth Miller.

Toponymes 

 Scofield (Utah)

Voir aussi 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme